José Luis González (né en 1957), athlète espagnol ;
 José Luis González (né en 1942), joueur de football mexicain ;
 José Luis González Quirós, philosophe, écrivain et essayiste espagnol.